Gemert (gemeente), voorloper van de fusiegemeente Gemert-Bakel (19e eeuw-1997)
 Gemert (plaats), dorp in de Noord-Brabantse gemeente Gemert-Bakel
 Rijksheerlijkheid Gemert, rijksheerlijkheid van het Duitse Rijk, bestuurd vanuit het dorp Gemert (13e-18e eeuw)